Schimek ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Schimek (* 1948), österreichische Künstlerin
 Herbert Toni Schimek (1905–1982), österreichischer Grafiker
 Laethisia Schimek (* 1992), deutsche Inline-Speedskaterin
 Otto Schimek (1925–1944), österreichischer Soldat

Siehe auch:
 Familie Schimek
 Schimeck
 Šimek